Miguel Ángel Navarro puede referirse a:
 Miguel Ángel Navarro Pérez (1883-1956), arquitecto español.
 Miguel Ángel Navarro Quintero (n. 1951), político y médico mexicano.
 Miguel Ángel Navarro (músico) es un músico, director y concertador de orquesta nacido en Valencia, España.
 Miguel Ángel Navarro (nadador), nadador boliviano nacido en Argentina.